Monastero di Astino – Monastero della Lombardia
Valle di Astino –  valle della Lombardia, Italia